Salež je ime več naselij:

 Salež, naselje v hrvaški občini Buzet
 Salež, naselje v italijanski občini Zgonik